Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок (1866, Таврово, Курская губерния — после 1919) — русский государственный и политический деятель. Офицер, помещик, один из лидеров курского монархического движения.

Биография 
Родился в 1866 году (по другим данным, в 1867) в дворянской семье, проживавшей в имении Таврово близ Белгорода.

Обучался в Полтавском кадетском корпусе и Николаевском инженерном училище, из которого в 1884 году вышел в 4-ю батарею 31-й артиллерийской бригады канониров. В 1886 году окончил Николаевское кавалерийское училище, откуда был выпущен корнетом в 36-й Ахтырский гусарский полк, а после перешёл в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. В том же году вышел в запас в чине поручика гвардии.

Поселившись в Таврове, женился и занялся общественной деятельностью. В 1890 году был назначен земским начальником одного из участков Белгородского уезда Курской губернии. В 1901 году был избран земским гласным, председателем Белгородской земской управы и почётным мировым судьёй. Одной из его заслуг стало устройство в 1903 году телефонной сети в Белгороде и Белгородском уезде.

В связи с обострением политической ситуации в стране в 1905 году, Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок и граф В. Ф. Доррер организовали Курскую народную партию порядка, образовавшуюся из окружения Доррера, в которое входили такие люди как князь Н. Ф. Касаткин-Ростовский, Н. Е. Марков, Г. А. Шечков и другие. Он активно участвовал в деятельности партии, направленной на подавление революционных настроений в стране. В ответ на выпады либеральной прессы, записавшей его в «черносотенцы», он заявил в одном из номеров «Курской были»: «Нас вы называете черносотенцами. Пусть так, и мы не спорим против будто бы обидного названия — великих патриотов, освободивших страну от иноземного ига. Да, мы верим: простая, серая, чёрная Русь идет на спасение Великой и Малой и Белой России <…> но да не будет красной, республиканской России!».

В 1908 году он был избран председателем Курской губернской земской управы и назначен членом Совета по делам местного хозяйства при Министерстве внутренних дел. В 1909 году был избран членом Государственного совета от Курского губернского земского собрания, где присоединился к правой группе. Также в этом году его избрали членом Главного Совета Союза русского народа, а в 1910 году — членом Совета Русского собрания, коим он и являлся в Совет до 1912 года. Кроме того, Говорухо-Отрок участвовал в деятельности других правых объединений, в частности, состоял в числе членов-учредителей и членов правления Всероссийского Филаретовского общества народного образования, созданного В. М. Пуришкевичем, участвовал в съездах Объединённого дворянства, в 1912—1915 годах являлся членом его Постоянного Совета.

Перед революцией Говорухо-Отрок входил в кружок сенатора А. А. Римского-Корсакова и салон Б. В. Штюрмера. По свидетельству Н. А. Маклакова, он являлся автором текста двух записок, адресованных императору и содержавших программу спасения России от революционной угрозы.

О судьбе Говорухо-Отрока после Февральской революции известно мало. После октября он покинул Белгородский уезд, но вернулся, когда Белгород был занят Добровольческой армией. Через полгода он вновь покинул уезд в связи с отступлением белых. Исследователи, исходя из того факта, что его имя не фигурирует среди деятелей эмиграции, предполагают, что он остался в России и стал жертвой Красного террора.

Семья 
Был женат на дочери подпрапорщика Евгении Владимировне Павловой. Их дети:
 Михаил (1898—1967), корнет Отдельного корпуса пограничной стражи. Участвовал в Белом движении во ВСЮР и Русской армии в составе Нарвского гусарского эскадрона, ротмистр. В эмиграции во Франции, состоял в охране великого князя Владимира Кирилловича/
 Борис (1901—1965), корнет 13-го гусарского Нарвского полка. В эмиграции во Франции
 Яков (р. 1904), после революции репрессирован
 Алексей (р. 1905)
 Евгения (р. 1899)

Примечания

Литература 
 Прокопенко З. Т. Дворянский род Говорухо-Отроков из слободы Таврово.

Ссылки 
 Стогов Д. Черносотенец и патриот. Слово о Михаиле Яковлевиче Говорухо-Отроке.
 Иванов А., Степанов А., Стогов Д. «Правые сделали все, что могли».
 Курская энциклопедия

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Союза русского народа
Члены Русского собрания
Умершие в XX веке